|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Bangkok (officieel ptt Thailand Open) van 2005 vond plaats van 10 tot en met 16 oktober 2005 in de Thaise hoofdstad Bangkok. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Het tweede reekshoofd, Nicole Vaidišová uit Tsjechië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Russin Nadja Petrova in drie sets. Petrova zag zo de kans op een eerste WTA-enkelspeltitel aan haar neus voorbij gaan.

De zestienjarige Vaidišová veroverde hiermee haar vijfde WTA-titel, de derde in drie opeenvolgende weken tijdens het Zuidoost-Aziatische seizoen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste duo Shinobu Asagoe en Gisela Dulko won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste Spaanse koppel Conchita Martínez en Virginia Ruano Pascual in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De japanse Asagoe had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Argentijnse Dulko twee.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA

Bangkok 2005
Bangkok